«Из-за денег» () — американский короткометражный драматический фильм Дэвида Уорка Гриффита

Сюжет 
Действие фильма начинается на улице. Молодая девушка роняет сумку, которую поднимает один мужчина и бросается в побег. Он отправляется в банк и обменивает там деньги на золото на глазах у двух головорезов. Они идут за ним до самого дома и, пока он спит, забирают деньги. Когда он проснулся, головорезы набросились на него и убили.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке